Shropshire League 1891–92 var den anden sæson af den regionale engelske fodboldliga Shropshire & District League. Ligaen havde deltagelse af ni hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Mesterskabet blev vundet af Wolverhampton Wanderers FC Reserves, som dermed vandt ligatitlen for første gang. Efter sæsonen skiftede holdet til Birmingham & District League.

Resultater 

De to hold, der forlod ligaen blev erstattet med Hereford FC og Newtown AFC.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Shropshire & District League 1890-1900  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i Shropshire & District League
Fodbold i 1891
Fodbold i 1892